Solemya är ett släkte av musslor. Solemya ingår i familjen Solemyidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Musslor
Solemya